Мочало́в Алекса́ндр Петро́вич (3 октября 1952, Киров) — советский и российский художник, художник-живописец. Член Союза художников России (1996). Заслуженный художник Российской Федерации (2011).

Биография 
Александр Петрович Мочалов родился 29 января 1952 года в Кирове, в рабочей семье. Учился в Кировском художественном училище (1972). Служил в Советской армии (1972—1974).

После службы работал художником-оформителем на заводе, быткомбинате, цирке, драмтеатре, театре кукол. Оформил несколько спектаклей. 

C 1972 года принимал участие в областных выставках, с 1998 — в зональных, межрегиональных и всероссийских. В 1996 году вступил в Союз художников России. С 2007 года — заместитель председателя правления Вятской организации Союза художников России. В 2011 году присвоено звание «Заслуженный художник Российской Федерации».

В 2013 году Александр Мочалов — лауреат премии Правительства Кировской области имени художников Виктора и Аполлинария Васнецовых в номинации "Призвание".

2019 году его картина «Второй концерт Рахманинова» участвовала в летней выставке в Королевской Академии художеств в Лондоне. Ирина Суетина, арт-агент Александра Петровича Мочалова, о выставке в Лондоне сказала:{{ цитата|Там участвовали такие достаточно известные живописцы, не все сразу туда попадали, в том числе, Клод Моне, когда он жил в Лондоне, я помню, что его не приняли один раз, и там независимый экспертный совет, который определяется за год до выставки, которая отбирает работы, и эта экспертиза безличная, то есть они именно отслеживают по работам автора и выбирают уже то, что уже интересно сегодня, современно…}}

В начале 2022 года в Вятском художественном музее прошла Юбилейная выставка Александра Мочалова «Поле Куликово». В канун 70-летия художника 93 его живописных произведения и масштабные полотна заполнили залы музея. Российский дирижер Владимир Спиваков поздравил музей с открытием выставки: 

Художник-монументалист, академик Российской академии художеств Виктор Харлов сказал, что В Вятском художественном музее открылась юбилейная выставка художника Александра Мочалова.

Произведения художника были представлены на Всероссийских, зональных, региональных, областных выставках в Москве, Вильнюсе, Вологде, Н. Новгороде и др.; находятся в музеях Кирова, Павлодара и частных коллекциях за рубежом. Более 15 картин Александра Мочалова находится в коллекции Вятского художественного музея.

 Выставки 
 1972 — областная выставка молодых художников (Киров)
 1991 — персональная выставка (Киров)
 1992 — выставка (Вильнюс)
 1994 — выставка в Центральном доме художника (Москва)
 1994 — выставка «Женщина, семья, детство» (Киров)
 1995 — выставка вятских художников (Киров)
 1995 — выставка «Живопись, графика, сценография» (Киров)
 1996 — выставка «Портрет в произведениях вятских художников» (Киров)
 1996 — областная выставка произведений кировских художников (Киров)
 1997 — выставка произведений вятских художников (Киров)
 1997 — областная художественная выставка «Цветы простых очарований» (Киров)
 1998 — зональная выставка «Российский Север» (Киров)
 1998 — областная художественная выставка «Мужчина и женщина: модель и образ» (Киров)
 2000 — выставка в музее Васнецовых (Киров)
 2002 — юбилейная персональная выставка (Киров)
 2002 — выставка произведений вятских художников (Киров)
 2003 — зональная выставка «Российский Север» (Вологда)
 2005 — персональная выставка «Русское» (Киров)
 2006 — Всероссийская выставка пейзажной живописи «образ Родины» (Вологда)
 2006 — выставка вятских художников. ВЦ «Замоскворечье» (Москва)
 2007 — межрегиональная выставка «Единение» (Нижний Новгород)
 2007 — выставка «Вятские художники XX-XXI века». Центральный дом художника (Москва)
 2008 — зональная выставка «Российский Север» (Великий Новгород)
 2008 — персональная выставка «Сны о Пушкине» (Киров)
 2009 — Всероссийская художественная выставка «Россия-XI». ЦДХ (Москва)
 2011 — выставка «Ступени». Художественный музей им. В. М. и А. М. Васнецовых (Киров)
 2012 — юбилейная персональная выставка «Ассоциации» (Киров)
 2017 — выставка «Мастер и Маргарита. Ассоциации» (Киров)
 2017 — выставка «Приношение. Юбилейная выставка». Выставочный зал Вятского художественного музея имени В. М. и А. М. Васнецовых. (Киров)
 2018 — выставка (Н. Новгород)
 2019 — летняя выставка в Королевской Академии художеств (Лондон)
 2019 — выставка «Город и люди» (Киров)
 2022 — персональная выставка «Поле Куликово». Вятский художественный музей им. В. М. и А. М. Васнецовых (Киров)
 2023 — персональная выставка «Куда ж нам плыть?» (Киров)

 Цитаты 

Я не претендую на какую-то абсолютную истину, но мне очень близка позиция Давида Сикейроса, который рассматривал историю искусства как историю развития реализма.

 
Я открыт всем влияниям – всё моё! Художник должен быть свободен во всём, в том числе и в выборе ориентиров.

Во мне всегда жило ощущение большого... Помню, в детстве на меня огромное впечатление произвели былины с их троекратными повторениями, особой ритмикой: «Ой ты гой еси, добрый молодец!» Может быть, именно они и сообщили мне это ощущение большого…

 Альбомы 
 70 художников Вятки. —  Киров: Вятское региональное отделение ВОО «Союз художнков России», 2010. — 80 с.; С. 39. Мочалов А. П. «Крест». 2008.; 1000 экз.
 Александр Мочалов'' Ассоциации: Альбом. Живопись. —  Киров, 2012.

Семья  
 Жена — Людмила Суворова, член Союза писателей России. 
 Дети: Александра Мочалова, член Союза художников России и Союза писателей России.
 Внуки.

Источники

Ссылки 
 «Кировская правда»: На выставке кировского художника представлены работы трёх поколений его семьи
 Галерея «Музейная живопись». Прекрасные картины от народных, заслуженных и других художников России: Мочалов А. П. Заслуженный художник России 
 Картина Александра Мочалова выставлена в Лондоне, в Королевской академии художеств
 Alexander Mochalov 1339 - RACHMANINOFF. PIANO CONCERT NO. 2
 #alexandermochalov Instagram Posts
 Category Archives: Exhibitions & Books
 ТНТ 43 регион: Выставка «Приношение»

Выпускники Вятского художественного училища имени А. А. Рылова
Художники Кировской области